Diospyros calycina är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Nathaniel Wallich och Voigt. Diospyros calycina ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
calycina